Plaats in Indonesië
Cigintung (Singajaya), een plaats in Indonesië
Cigintung (Kuningan), een plaats in Indonesië
Cigintung (Wanareja), een plaats in Indonesië